Суши́нський () — українське, російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Сушинська Трандафіра Георгіївна — заслужена працівниця культури України.

Чоловіки 
 Сушинський Богдан Іванович (1946) — український журналіст, письменник.
 Сушинський Максим Юрійович (1974) — російський хокеїст.

Примітки 

Українські прізвища